Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2019 vond plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 januari 2019 in de Australische plaats Hobart. Het was de 26e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
De Belgische Elise Mertens was de tweevoudig titelverdedigster maar besloot dat jaar deel te nemen in Sydney.

De ongeplaatste Amerikaanse Sofia Kenin won het toernooi. In de finale versloeg zij de eveneens ongeplaatste Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová in twee korte sets. Het was de eerste WTA-titel uit haar carrière. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Twee andere Belgische speelsters besloten om wel deel te nemen aan het toernooi. Kirsten Flipkens was als zevende geplaatst en wist de kwartfinales te bereiken – hierin verloor zij van de latere winnares. De tweede Belgische Alison Van Uytvanck was dan weer als achtste geplaatst – zij verloor al in de tweede ronde van de Slowaakse Anna Karolína Schmiedlová.
 
Er was ook nog een derde Belgische die zich via kwalificaties voor het eerst in haar carrière voor een hoofdtabel van een WTA-toernooi wist te plaatsten. Greet Minnen (tevens de partner van Van Uytvanck in privé) wist de kwartfinales te bereiken waarin zij onderuit ging tegen de Française Alizé Cornet.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters waren de Belgische Elise Mertens en Nederlandse Demi Schuurs – geen van beiden besloot echter haar titel te komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan wonnen de titel. Het was hun twaalfde gemeenschappelijke titel. Hao-ching (de jongste zus) had daarnaast nog vijf andere titels. Latisha (de oudste zus) twintig. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel met de Belgische Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2019
Hobart